L79 ou L.79 peut faire référence à :

 Albatros L.79, un avion de voltige allemand de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Brissenden (L79), un destroyer d’escorte de la Royal Navy.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres